Wolfgang Durner ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Durner (Geoökologe) (* 1958), deutscher Geoökologe
 Wolfgang Durner (Rechtswissenschaftler) (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer